Kourtchatov peut faire référence :

 au physicien soviétique Igor Kourtchatov ;
 à l’Institut Kourtchatov de recherches nucléaire (Moscou) ;
 à Kourtchatov, ville de l'oblys du Kazakhstan-Oriental au Kazakhstan ;
 à Kourtchatov, ville de l'oblast de Koursk, en Russie.

Patronyme russe